Haven-ville est la capitale du monde souterrain des fées dans la série Artemis Fowl, écrite par l'irlandais Eoin Colfer.

Elle a des accès à la surface de la terre grâce à des conduits « magmatiques » imaginés par le centaure Foaly. Elle est le centre de toute la puissance du monde des fées. C'est la résidence principale des FAR, où se déroulent toutes le aventures d'Artemis Fowl.

Dans le deuxième tome, elle est envahie par les gobelins d'Opale Koboï, qui finirent tous au Mont des soupirs.

Artemis Fowl et Domovoï Butler furent les seuls êtres humains à y avoir été "invités".

Artemis Fowl